Korošec je lahko:

 Korošec, šestnajsti najbolj pogost priimek v Sloveniji
 Korošec, politični tednik koroških Slovencev
 Korošec, glasilo generala R. Maistra